Натуральне число 1857
 1857 рік до нашої ери
 1857 рік нашої ери